Shotley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Shotley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire
 Shotley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland, w civil parish Shotley Low Quarter
 Shotley Bridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham